„Hold My Hand” – singel Seana Paula
 „Hold My Hand” – singel Akona
 „Hold My Hand” – singel Hootie & the Blowfish
 „Hold My Hand” – singel Jess Glynne
 „Hold My Hand” – singel Lady Gagi